

Geografia

Germania 
 Oberau – comune del circondario di Garmisch-Partenkirchen in Baviera
 Oberau – frazione del comune di Berchtesgaden, nel circondario del Berchtesgadener Land in Baviera

Italia 
 Oberau-Haslach – nome tedesco di Oltrisarco-Aslago, quartiere di Bolzano